Альпи́йский клуб () — первый в мире клуб альпинистов, который был основан в 1857 году в Лондоне.

История 

22 декабря 1857 года группа британских альпинистов собралась в отеле Эшли () в Лондоне. Все они имели опыт походов в Альпы и внесли существенный вклад в развитие альпинизма во времена  (1854–1865). На том собрании было принято решение создать «Альпийский клуб» и избрать  исполняющим обязанности председателя клуба. Вскоре первым президентом клуба стал Джон Болл, а Кеннеди – вице-президентом. Потом штаб-квартира клуба переместилась в лондонский .

Альпинистам для восхождений требовалась особая верёвка: достаточно прочная и одновременно лёгкая, чтобы верёвку необходимой длины можно было легко переносить. В клубе был образован специальный комитет для испытания образцов верёвки различных производителей и выработки спецификаций на неё. По итогам этих проверок была утверждена «официальная верёвка Альпийского клуба» (). Ею стала верёвка производства Джона Бакингема () из Блумсбери (это коммерческое предприятие существует и сегодня, но под другим наименованием: ). Официальная верёвка клуба была изготовлена из трёх прядей манильской пеньки, прошедшей обработку против гниения, и маркировочной нити из красного гаруса.

«Альпийский клуб» действует с тех пор и до настоящего времени. Его члены по-прежнему активно занимаются альпинизмом и горным туризмом в Альпах и по всему миру. Некоторые проявили себя в связанных с горами научных исследованиях, литературном творчестве и другом искусстве.
 
На протяжении многих лет «Альпийский клуб» характеризовался как лондонский джентльменский клуб; условия членства в нём были не строгие: вступить в клуб мог любой альпинист, покоривший «разумное количество существенных горных пиков».

До 1974 года членами клуба могли быть только мужчины. В 1975 году стали принимать и женщин, а несколько месяцев спустя произошло объединение с , добавившее около 150 новых участниц..

В последней четверти XX века «Альпийский клуб» стал ведущим альпинистским клубом Британии; были установлены чёткие квалификационные требования для членов (как мужчин, так и женщин), а для кандидатов в члены клуба была введена степень «аспиранта». Но по-прежнему новые люди принимаются в клуб только по рекомендации его действительных членов.

Хотя клуб проводит некоторые мероприятия в Великобритании, основная его деятельность связана с альпинизмом в других регионах мира. Отдаётся предпочтение исследовательскому альпинизму, а не технике восхождения/скалолазания. Раньше это даже приводило к разногласиям и разделению; бывшие члены обвиняли клуб в том, что в нём очень мало восхождений и много «прогулок по крутым склонам». Они создали другие клубы, где больше внимания уделяется технике, такие как «Альпийская скалолазная группа» (), основанная в 1952 году.

Клуб издал набор путеводителей по наиболее популярным горным маршрутам в Альпах, собрал большую коллекцию книг, фотографий и исторических артефактов, которые регулярно выставляются.

 написал книгу об истории «Альпийского клуба»: «Summit: 150 Years of the Alpine Club» (Вершина: 150 лет Альпийском клубу). А художники – члены клуба – издали свои работы в сборнике «The Artists of the Alpine Club» под общей редакцией Питера Маллальеу (Peter Mallalieu). Деятельность членов клуба также освещается в ежегодно издаваемом .

Годовые членские взносы клуба в настоящее время составляют от 30 до 50 фунтов стерлингов, в зависимости от возраста и степени членства, вступительные взносы отсутствуют.

Местоположения 

За свою длительную историю британский «Альпийский клуб» не раз менял местоположение своей штаб-квартиры.

Поначалу он располагался в Лондоне в районе Трафальгарской площади, в доме №8 по улице Святого Мартина (8 St Martin's Place), где снял несколько комнат в 1858 году. В 1895 году клуб переехал на , дом 23. Там в июне  шотландский художник  проводил выставку своих портретов в клубе.

С 1937 по 1990 год клуб находился по адресу Сауз Аудли Стрит (South Audley Street), 74, в лондонском квартале Мейфэр. Там в 1936–37 годах геодезическая фирма «Pilditch, Chadwick and Company» устроила на первом этаже здания подходящее помещение для клуба. Библиотека клуба располагалась в задней части того здания, и в ней однажды прошла выставка картин из коллекции .

В 1990 г. клуб продал права аренды тех помещений, и переехал на , 118, где располагался совместно с .

С 1991 года и по сей день «Альпийский клуб» располагается в пятиэтажном викторианском складском здании на Шарлот Роад (Charlotte Road), 55, которым владеет на праве постоянно собственности (фригольда). Лекционный зал, комнаты отдыха, библиотека и архивы клуба находятся там же.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Альпийского клуба»
 Derek Walker. Clublife
A fully digitized 1864 sketchbook from an Alpine Club voyage to Switzerland and Tyrol]

Альпинистские организации
Альпы
Альпинизм в Великобритании